Bogen kan syfta på:

Geografi

Norge 

 Bogen, Nordland fylke, kommunhuvudort, Nordland fylke, Evenes kommun, 
 Bogen (vik), Nordland fylke, 
 Bogen (berg i Norge, Trøndelag fylke), Røros, 
 Bogen (berg i Norge, Troms fylke), Storfjord, 
 Bogen (bergspass), Møre og Romsdal fylke, Aure,

Sverige 

 Bogens kyrka, Värmlands län, Arvika kommun, 
 Bogens socken 1850–(1862)
 Bogens församling 1862–2010
 Bogens landskommun 1862–1952
 Bogens distrikt 2016–

Tyskland 

 Bogen, Tyskland, stad i Bayern, Niederbayern, 

Robotskapade Norgeförgreningar